Летурно — фамилия, известные носители:

А, Б 
  (род. 1967) — французско-канадский медиа и трансмедиа художник, исследователь, автор, музыкант, композитор, куратор и профессор, базирующийся преимущественно в Монреале и Сент-Альпонсе-Родригесе, Квебек, Канада.
  (род. 1958) — квебекская актриса; дочь комика Жака Летурно и актрисы Моник Лепаж.
  (1885—1948) — канадский органист и учитель музыки.
  (род. 1980) — американский биатлонист.

Ж 
  (род. 1993) — канадский игрок в сквош.
  (род. 1929) — актёр и сценарист из Квебека.
  (1907—1986) — французский юрист и политик, христианин-демократ на протяжении всей жизни.

И 
  (род. 1926) — канадский актёр из Квебека.

М 
  (род. 1949) — канадский политик в провинции Квебек; служил в Национальном собрании Квебека с 1994 по 2007 год в качестве члена Квебекской партии и был министром кабинета в правительстве Бернара Лэндри.
 Летурно, Мэри Кей (род. 1962; Мэри Кей Фуалау, бывшая Летурно; урождённая Мэри Кэтрин Шмитц) — американская школьная учительница, признавшая себя виновной в 1997 году по двум пунктам обвинения в изнасиловании второй степени в совершении уголовного преступления.

О 
  (1891—1983) — пианист Квебека, органист, композитор и дирижёр оркестра, живущий и работающий в Сен-Совере, Квебек, Канада.

П 
  (род. 1938) — квебекский певец-автор песен и телеведущий, родившийся в Вердене, недалеко от Монреаля, Квебек.

Р 
 Летурно, Роберт Гилмор (1888—1969) — выдающийся американский изобретатель-самоучка, бизнесмен и филантроп, поднявшийся до невероятных высот в мире производства машин и строительства, создав гигантские бульдозеры, автопоезда и землеройные машины. Основатель компании «R. G. LeTourneau Inc.» по выпуску машин как для строительных задач и для военных целей, основатель LeTourneau University (LETU), одного из лучших технических университетов США.

Ф, Ш 
  (род. 1944) — известный канадский строитель и реставратор трубных орга́нов из Сент-Иасент, Квебек. Основатель компании , специализирующейся на  в 1979 году, её президент, владелец и художественный руководитель.
 Летурно, Шарль (1831—1902) — французский этнограф-социолог, антрополог, автор многочисленных трудов по истории развития общественных учреждений и человеческой культуры вообще.

Спаренные 
  (род. 1985) — канадский хоккеист.

Примечания